Stramberg ist der Name von:

 Štramberk, einer Stadt in Tschechien

Stramberg ist der Familienname von
 Johann Christian von Stramberg (1785–1868), deutscher Historiker und Buchautor
 John Stramberg (1858–1902), kanadischer Komponist, Pianist und Dirigent, siehe John Stromberg